Села:
 Маринопіль — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Маринопіль — Запорізька область, Розівський район
 Маринопіль — Кіровоградська область, Голованівський район

 Маринопіль — колишня назва села Маріямпіль Галицького району Івано-Франківської області

Див. також 
 Мар'янопіль